Die Spielzeit 1993/94 der Extraliga war die erste reguläre Austragung der höchsten Spielklasse des Eishockey in der Slowakei. Im Playoff-Finale setzte sich der HC Dukla Trenčín gegen den TJ VSŽ Košice mit 3:2 Siegen durch und gewann damit den ersten slowakischen Meistertitel der Vereinsgeschichte. Der letztplatzierte der Hauptrunde, der HKm Zvolen wurde zur folgenden Spielzeit durch den Zweitligameister HK Spartak Dubnica ersetzt.

Teilnehmer 
 HC Slovan Bratislava
 TJ VSŽ Košice
 MHk 32 Liptovský Mikuláš
 MHC Martin
 AC Nitra
 ŠKP PS Poprad
 HK Spišská Nová Ves
 HC Dukla Trenčín
 HK VTJ Prešov
 HKm Zvolen

Tabelle

Play-offs

Finale 

Meister der Saison 1993/94 wurde der HC Dukla Trenčín, der die Best-of-Five-Serie gegen den TJ VSŽ Košice mit 3:2 Siegen für sich entschied und den ersten slowakischen Meistertitel gewann.

Meistermannschaft des HC Dukla Trenčín

Topscorer (gesamt)

Einzelnachweise 

Extraliga-Saison (Slowakei)
Eishockeysaison 1993/94